Ramón est un nom propre hispanique et portugais qui peut faire référence à :

Prénom 
Ramón est un prénom masculin hispanique et portugais, variante de Raimundo, équivalent au prénom français . Il est notamment porté par :
 Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), écrivain espagnol, souvent appelé Ramón ;
 Ramón Novarro (1899-1968), acteur mexicain, l'un des acteurs les plus connus du cinéma muet ;
 Ramon Grimalt (1937-), peintre français qui signe ses œuvres Ramon ;

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Ramón (1950-), Ramón da Silva Ramos, footballeur brésilien ;
 Ramón (1985-), Ramón del Castillo, chanteur espagnol, représentant l'Espagne à l'Eurovision 2004 ;
 Ramón (1988-), Ramón Osni Moreira Lage, footballeur brésilien.

Patronyme 

 Domingo Ramón (1958-), athlète espagnol spécialiste du  steeple ;
 Gaston Ramon (1886-1963), vétérinaire français, découvreur des anatoxines diphtérique et tétanique ;
 Ilan Ramon (1954-2003), premier spationaute israélien, mort en 2003 lors de l'accident de la navette spatiale Columbia ;
 José Ramón Rodil y Campillo (1789-1853), homme politique et militaire espagnol ;
 Juan Ramón (1909-1968), footballeur espagnol ;
 Juan Navarro Ramón (1903-1989), artiste peintre et lithographe espagnol ;
 Maria Dolors García Ramón (1943-), géographe espagnole ;
 Miriam Ramón (1973-), athlète équatorienne, spécialiste de la marche ;
 Ronald Ramón (1986-), joueur dominicain de basket-ball ;
 Suzanne Ramon (1946-), violoncelliste hongroise.

Voir aussi 
  est le nom de plusieurs communes.

Prénom espagnol
Patronyme hispanique